

Patronyme 

  (1923-2014), prélat italien ;
 Gabriel Curis (1903-1944), en religion Père Bernard, prêtre et résistant à l'Abbaye Notre-Dame-des-Dombes.
 Manuel Pérez y Curis (1884-1920), écrivain uruguayen.

Toponyme 

 Curis-au-Mont-d'Or, une commune française située dans la métropole de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Patronyme hispanique